Рурк () — английская фамилия.
 Рурк, Джози (род. 1976) — британский театральный и кинорежиссёр.
 Рурк, Джон Патрик (род. 1942) — южноафриканский ботаник.
 Рурк, Констанс (1885—1941) — американская писательница, педагог.
 Рурк, Микки (род. 1952) — американский киноактёр, сценарист, профессиональный боксёр.
 Рурк, Энди (род. 1964) — британский музыкант, бывший басист группы The Smiths.

См. также